Le Massachusetts est un État des États-Unis.

Massachusetts peut aussi désigner :
 Les Massachusetts, une tribu nord-amérindienne ;
 Le massachusett, leur langue ;
 Massachusetts, une chanson des Bee Gees ;
 , des navires de l'US Navy.